Gridelin est un personnage imaginaire issu du monde de fiction des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est née de la série de livres "dont vous êtes le héros" 1 contre 1, lancé dans les années 1980 par Donjons et Dragons. Il apparait ensuite dans la Trilogie des Ombres puis dans La Quête d'Arkane ainsi que dans la version romancée de La revanche du Dragon Rouge.

Présentation 

Gridelin est un très vieux dragon-fée pourpre. Les dragons féeriques (en particulier Gridelin) ne prennent jamais rien au sérieux et considèrent la vie comme une vaste plaisanterie. Ils sont toujours Chaotique-Bon mais Gridelin, de par son grand âge, est atypique (son alignement reste incertain). Toujours est il que quoi qu'il arrive, Gridelin ricane. On le découvre pour la première fois lorsqu'il pénètre épuisé et affamé, par un après-midi pluvieux, dans le repaire de Flamlongue, un vieux dragon rouge. Ce dernier aurait pu n'en faire qu'une bouché mais contre toute attente, étant casanier et se sentant seul, il lui offre nourriture et hospitalité. Ils sont devenus ensuite de très bon amis. Des mois plus tard, Flamlongue doit s'absenter pour un long voyage afin de répondre à un message de mobilisation générale des dragons rouges et Gridelin, restant seul, fini écrasé par la solitude et l'ennui. Un chevalier noir pénètre alors dans la demeure du dragon rouge, venant récupérer le trésor de ses ancêtres. Il se nomme Geoffroy le Corbeau, dit "Quickblade" en raison de sa capacité à dégainer son épée et pourfendre en un geste. En voyant Gridelin il pense à tort que ce dernier est retenu prisonnier et lui propose de le suivre. Amusé par la confusion, Gridelin accepte de l'accompagner afin d'échapper à l'ennui. Durant le chemin vers la forteresse du chevalier noir, Gridelin et lui vivront plusieurs aventures. Pendant ce temps, Flamlongue de retour chez lui, constate le vol du trésor et la disparition de Gridelin. Enragé, il se lance à la poursuite du chevalier noir, suivant sa piste grâce aux indices laissés par le dragon-fée. Il rattrapera Quickblade avant que ce dernier ne soit rentré chez lui. Au dernier moment Gridelin trahira le chevalier noir et se ralliera à son vieil ami dragon rouge. Malheureusement, sur le chemin Geoffroy a acquis des alliés prêts à le défendre et l'issue du combat s'avère incertain. Réalisant qu'il a développé un certain respect pour le chevalier noir, Gridelin refuse finalement de l'attaquer et s'enfuit avant la fin de l'affrontement. Ayant décidé de rentrer en Haute-forêt, son lieu d'origine, Gridelin croisera la route d'Arkane et partagera avec lui de nouvelles aventures.

Compétences 

Gridelin dispose d'un éventail de sorts plus vaste que la plupart de ses congénères.

Comme tous les dragons-fée il peut utiliser Détection de la Magie, Lumière Dançante et Son Imaginaire à volonté. Il dispose aussi 3 fois par jour de : Brume de dissimulation, Invisibilité, Amis (Charme-monstre), Enchevêtrement, Manqué (Image accomplie) et Etincelles (Poussière scintillante). Il peut également lancer 1 fois par jour : Animation d'Objet, Brume Mentale, Convocation d'un serpent géant (Convocation d’alliés naturels IV), Effigie Illusoire (Projection d’image) ainsi qu'une fois par mois : Communion avec la nature.

Mais Gridelin dispose également de sorts qui lui sont propres pouvant être lancés une fois tous les deux jours : Fou Rire, Lueur hypnotiques, Distorsion, Botte Elfe Magique (Lame de feu), Feu (Colonne de feu), Brûlure du Métal (Métal brûlant), Sommeil, Oubli (Confusion), Ataxie (Injonction), Feu Féerique (Lueurs Féerique), Distorsion du bois, et Vent (Contrôle des vents). Il peut également 1 fois par semaine annuler les effets d'une potion guérissante ou d'une ongue cicatrisante, les rendant inutilisable.

Comme tous les dragons-fée, Gridelin bénéficie d'un avantage en Natation et possède aussi un souffle dragonien qui provoque les effets d'un gaz euphorisant (hébètement). Il n'a aucun équipement car le dragon féerique ne s'intéresse pas aux biens matériels.

Personnage des Royaumes oubliés
Dragon de fiction